Bundestagswahlkreis 92 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Euskirchen – Rhein-Erft-Kreis II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Erftkreis I (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Recklinghausen II – Borken I (1990 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Recklinghausen II (1980 bis 1987)
 Bundestagswahlkreis Ahaus – Bocholt (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Duisburg I (1949 bis 1961)